De elementen van de zuurstofgroep (IUPAC-groepsnummer 16, vroeger bekend als VIa) uit het periodiek systeem worden ook wel de chalcogenen genoemd. Ze kenmerken zich doordat de buitenste p-schil zes elektronen bevat. Hierdoor kunnen deze elementen als oxidator én als reductor optreden. De oxiderende neiging neemt echter wel af bij de elementen onderaan de groep (zie ook goudchalcogeniden).

De elementen in de zuurstofgroep zijn in het periodiek systeem hieronder gekleurd.

Zuurstofgroep